Joanino – abitanti di São João Batista (Maranhão)
Joanino – abitanti di São João da Paraúna